Die Saison 1985/86 ist die 20. Spielzeit der Basketball-Bundesliga. Die höchste Spielklasse im deutschen Vereinsbasketball der Herren, bis 1990 beschränkt auf das Gebiet Westdeutschlands ohne die DDR, wurde in einer Liga erstmals mit zwölf (vorher waren es zehn) Mannschaften ausgetragen.

Saisonnotizen 

 Meister der Saison 1985/86 wurde TSV Bayer 04 Leverkusen, der auch Pokalsieger wurde und damit das Double holte.
 Bester Korbschütze der Saison wurde Brent Timm vom SSV Hagen.
 Die Liga wurde auf zwölf Mannschaften aufgestockt, wobei es vier Aufsteiger gab, während die Letztplatzierten der Vorsaison USC Heidelberg und ART Düsseldorf in die 2. Basketball-Bundesliga mussten.
 Alle Aufsteiger hatten bereits Erstliga-Erfahrung. Während Vorjahres-Pokalfinalist BG Steiner Bayreuth und TV 1862 Langen sofort zurückkehrten beziehungsweise noch zu Beginn des Jahrzehnts erstklassig gespielt hatten und am Saisonende die Klasse hielten, mussten die BBL-Gründungsmitglieder Oldenburger TB und TSV Hagen 1860, deren Erstliga-Erfahrungen lange zurücklagen, nach der Relegationsrunde bereits wieder absteigen.
 In der rheinischen Play-off-Finalserie verteidigten die Leverkusener ihren Titel, nachdem sie nur in der Auftaktrunde gegen Ex-Meister ASC 1846 Göttingen ein einzelnes Play-off-Spiel verloren hatten. Der BSC Saturn Köln holte die dritte Vizemeisterschaft in vier Jahren und die BG Steiner Bayreuth verlor wie im Vorjahr das Pokalfinale.

Endstände

Hauptrunde

Relegationsrunde

Finalrunde

Siehe auch 
 2. Basketball-Bundesliga 1985/86
 Deutscher Meister (Basketball)
 Deutscher Pokalsieger (Basketball)

Literatur

Weblinks 
 Archiv Saison 1985/86 GHP Bamberg – Saison-Rückblick auf den Bamberger Fan-Webseiten von wbeyersdorf.de

1985/86
Basketballsaison 1985/86